87 км — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги в городском округе Орехово-Зуево Московской области.

На платформе отсутствует билетная касса.

Экспрессы «Москва — Владимир», «Москва — Орехово-Зуево» и большинство электропоездов «Москва — Петушки» проходят без остановки. С обязательной остановкой следуют только электропоезда «Москва — Крутое».

Вблизи платформы проходит автодорога А108 БМК с автобусными остановочными пунктами.

Основной поток — работники сортировочной станции Орехово-Зуево, ПДСК и складского хозяйства.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Фотография платформы

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Орехово-Зуево